Гипотеза Андрицы — гипотеза относительно интервалов между простыми числами, согласно которой неравенство:
 
выполняется для всех , где  является -м простым числом. Если  означает -й интервал, то гипотезу Андрицы можно переписать как:
 .

Сформулирована румынским математиком Дорином Андрицей в 1986 году.

Эмпирическое подтверждение 
В начале 2000-х годов с использованием данных о наибольших интервалах простых чисел гипотеза проверена вплоть до . Используя таблицу максимальных интервалов и неравенство для интервалов, можно расширить значение подтверждения вплоть до .

Существует графическая иллюстрация гипотезы: для дискретной функции  (функции Андрицы) наибольшее значение наблюдается в точке  со значением , и бóльших значений нет среди первых 105 простых чисел. Поскольку функция Андрицы асимптотически убывает по мере возрастания , гипотеза с большой вероятностью верна, но остаётся недоказанной.

Обобщения 
В качестве обобщения гипотезы Андрицы рассматривается следующее равенство:
 
где  — -ое простое, а  может быть любым положительным (вещественным) числом.

Наибольшее возможное решение по  находится при , когда . Есть гипотеза, что наименьшее значение  равно , которое находится при  .

Эта гипотеза формулируется в виде неравенства, обобщающего гипотезу Андрицы:
  для .

См. также 
 Гипотеза Крамера
 Гипотеза Лежандра
 Гипотеза Фирузбэхт

Примечания

Литература

Ссылки 
 Andrica’s Conjecture at PlanetMath
 Generalized Andrica conjecture  at PlanetMath
 

Гипотезы о простых числах